Solesme peut faire référence à :
 Solesmes, commune française du Nord ;
 Solesmes, commune française de la Sarthe ;
 L'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, dans la Sarthe.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France